«Gaztelugatxe»  es una canción popular en euskera del grupo Oskorri que fue lanzada en el álbum Plazarik plaza de 1980 con el sello Xoxoa de la editorial Elkar. 

Es un poema que canta a la libertad, simple y profundo al mismo tiempo. La melodía es popular y la letra es de Natxo de Felipe. Cuenta la historia de un barco que llevaba un tesoro para los vascos hace seiscientos años. El barco naufragó junto a la isla de Gaztelugatxe cerca de Bermeo. El protagonista bucea, encuentra este tesoro en el fondo del mar y descubre cuál era el tesoro: "... el deseo de no oprimir a nadie, de no ser oprimido; este es nuestro orgullo, la fuente de todos los tesoros" . 

Las otras siete canciones del mismo álbum también se hicieron muy populares: Furra furra, Tirauki, Violetaren martxa, Basa Andere... 

Se convirtió en una canción muy popular, como lo demuestra el que fue seleccionada para la mejor canción vasca en el programa presentado por Joseina Etxeberria y Edurne Ormazabal en Euskal Telebista (2005). 

Aingeru Berguices (bajo) y José Manuel Cacho (violín) se unieron al grupo Oskorri para grabar este álbum Plazarik plaza. Fue el primer éxito masivo de Oskorri. En el álbum aparecen una serie de características clave para el devenir en el sonido de la banda: la capacidad de interpretar baladas dulces y canciones bailables, un uso crítico de la ironía y el humor, una lectura innovadora del folklore y un sonido principalmente acústico usado por instrumentos eléctricos.

En 1984 el grupo Oskorri publicó una segunda versión en el álbum Alemania euskaraz.

En 1996 sacó una tercera versión para el concierto celebración del 25 aniversario del grupo. Para esa versión contaron con la colaboración del músico irlandés  Liam O'Flynn que cantó una estrofa en gaélico. El concierto fue publicado en el álbum 25 kantu-urte.

Referencias

Enlaces externos 
 El grupo Oskorri tocando y cantando "Gaztelugatxe" video  adaptado por Gabi de la Maza Txantxangorria acompañado de letra para karaoke, 
 Letra de la canción "Gaztelugatxe". 

Canciones de 1980
Canciones en euskera